Байкалово — село в Свердловской области России. Административный центр Байкаловского района и Байкаловского сельского поселения.

Происхождение названия 
Происхождение названия села точно не установлено. Есть мнение, что топоним происходит от татарского «бай» — богатый человек. По другой версии, на месте нынешнего села стоял улус татарского тайши Байкала, от имени которого происходит название села. Сохранились местные топонимы: гора Баитова, речка Сарабайка.

Герб и флаг

Описание герба

Описание флага

Символика герба и флага 
Синий цвет поля и борона символизируют собой мирный труд и издавна практикуемое пашенное земледелие. Изображение журавля восходит к гербу Байкаловского муниципального района, а также символизирует собой природные богатства территории муниципалитета.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 

Байкалово ррасположено в устье рек Сарабайки, Липовки и Елинки при их впадении в реку Иленьку (правый приток реки Иленки, бассейн реки Ницы). С востока располагается пруд. Село находится в 200 километрах (по автодороге в 239 километрах) на восток-северо-восток от Екатеринбурга. Ближайшие железнодорожные станции: Талица (50 км) и Ирбит (60 км).

Климат 
Территория села характеризуется континентальным климатом с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом. По многолетним данным среднегодовая температура воздуха колеблется от +0.1 до −1.5 градусов по Цельсию. Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца января: −15 градусов, самого теплого, месяца июля: +17 градусов. Крайние пределы колебания температуры летом до +33 градусов, зимой до −45 градусов. Среднегодовое количество осадков составляет 70 мм. Продолжительность безморозного периода составляет 99…112 дней. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет в среднем 160 дней, с 10 ноября по 10 апреля. Высота снежного покрова на открытом месте достигает 35 см. Ветры преобладают западных и юго-западных направлений. Средняя скорость ветров в январе: 3.5 м/сек., в июле: 3.0 м/сек.

Растительность 
Растительные комплексы характерны для Зауральской лесостепи, представлены смешанными сосново-березовыми и березовыми лесами, в долинах рек и на хорошо дренированных участках сменяются окультуренными степными ландшафтами. В настоящее время интенсивные рубки в пределах района привели к значительному уменьшению хвойных лесов и преобладанию производных лиственных и смешанных лесов. Вырубленные сосновые леса повсеместно заменяются культурными породами сосны. В долинах рек распространены заросли ивняка, ольхи и луговые ассоциации. Луга злаково-разнотравные с произрастанием овсяницы, тимофеевки, мятлика, клевера и других типично-луговых растений. В травяном покрове лиственных и смешанных лесов района преобладают ветник лесной, борец северный, сныть лесная, папоротники, перловник, костяника. Распространены ягодники земляники, черники, клубники. В южной части района на осолоделых почвах и солонцах произрастает лугово-солончаковая растительность: щучка, полевица белая, мятлик луговой, душистый колосок, ромашка луговая и другие. На выгонах преобладающей растительностью являются мятлик луговой, клевер ползучий, подорожник, тысячелистник и другие.

Животный мир 
Животный мир богат различными видами животных, характерных для лесостепной зоны, представлены заяц-беляк, горностай, колонок, лисица, лось, из хищников встречается рысь.

Из птиц отмечены рябчик, тетерев, куропатки, перепелки и другие. Из пернатой болотной дичи характерны утки-кряквы, чирки, различные виды куликов. Рыбы представлены традиционными для Зауралья видами: плотва, уклейка, окунь, щука, ерш, реже лещ, карп, налим и сиговые.

Почва 
Территория села Байкалова относится к лесостепной зоне. Наибольшее распространение имеют почвы чернозёмного типа, а также лесные типы почв. По механическому составу почвы, в основном, глинистые и тяжелосуглинистые. Наблюдаются процессы заболачивания почв в низинах, ложбинах, западинах и долинах рек.

История

Первые поселения 
В древности окрестности Байкалова населяли финно-угорские народы — ханты и манси. С XII века здесь поселились сибирские татары.

Слобода 
Первые русские переселенцы обосновались вблизи жилища татарского князя Байкала в 1630 году, после походов Ермака. Они были выходцами из Вятки, Вологды и Нижнего Новгорода.

С 1643 года селение стало называться Байкаловской Слободой. Для защиты от набегов кочевников был сооружен острог. Вдоль Липовки образовалась местность Деревушка, на левом берегу Сарабайки на горке появилась Зарека. Эти исторические топонимы существуют и сейчас.

В 1774 году крестьяне Байкаловской слободы поддержали восстание Емельяна Пугачёва. Крестьянский бунт в Байкалове был быстро подавлен силами ирбитских купцов.

Развитие села 
Сельчане были, в основном, государственными крестьянами. Они занимались хлебопашеством и скотоводством, отчасти ремеслами: дубильным, гончарным, плотничным, кожевенным, маслобойным, кузнечным и дегтярным. Основным занятием селян было земледелие. Они сеяли зерновые, лён и коноплю, из которых ткали холсты и шили платья. Некоторые уходили на заработки на заводы, на золотые прииски, на Ирбитскую ярмарку, одну из крупнейших ярмарок Российской империи, проводившуюся каждую зиму. Кроме того, занимались извозом, продажей своих изделий. Торговля происходила на базаре и в магазинах байкаловских купцов.

В 1779 году началось строительство каменного трёхпрестольного Покровского храма. В 1800 году храм был освящён. Сейчас это самое старинное здание в селе. Покровский храм был центром Байкаловского прихода, к которому относились около 50 окрестных деревень.

Священники храма заботились о просвещении в деревнях прихода, преподавали в церковно-приходских школах.

С начала XIX века в дни престольных праздников в Байкалове проводились ярмарки: десятидневная на Покров, недельная на Рождество Иоанна Крестителя, трёхдневная на Богоявление. Крестьяне продавали зерно, семена, сено, дёготь.

В конце 1834 года, с южной стороны от храма были построены каменные торговые ряды, с трёх сторон храм огородили каменной оградой с чугунными решётками. Лавки в рядах сдавались в аренду местным торговцам, позднее появились церковные лавки и магазины. Выручка и рента шли на благоустройство храма.

В 1879—1882 годах храм был расширен, была построена одна из самых высоких на Среднем Урале колоколен высотой 51 метр, внутри появились фрески и резной иконостас. В 1889 году ограда была заново перестроена, чугунные решетки заменены железными с чугунными столбиками, лавки были убраны.

 Храм в 1918 году 
 Покровский придел до революции 
 Прихожане храма в начале XX века 
 Родительский день в 1922 году 

В 1838 году было открыто народное училище для мальчиков. В 1860 году было открыто народное училище для девочек. В 1901 году училища были объединены, новое училище разместилось в специально построенном кирпичном здании в центре села. Учебное заведение существовало на средства попечительского совета, который возглавлял купец Д. А. Бахарев.

В 1903—1908 годах действовал кооперативный маслозавод.

В 1912 году в селе появился земский фельдшер. С 1913 по 1922 годы была построена больница.

В начале XX века местный конный базар был широко известен. В 1913 году была проведена Ирбитская уездная выставка лошадей.

С 1913 года работал ипподром, проводилась уездная выставка-продажа лошадей. Вплоть до 1941 года проводились бега, которые собирали до 6 000 зрителей.

В 1916 году открылось отделение императорской почты.

Гражданская война 
Зимой 1917—1918 годов в Байкалово установилась советская власть. С августа 1918 года установилась власть адмирала Колчака. Против войск Колчака действовал красный партизанский отряд из уроженцев Байкалова, Рыболовой, Кукарской и других деревень. В столкновении на Макушинской горе этот отряд противостоял белым, наступавшим на Елань. В августе 1919 года была вновь установлена советская власть.

Почти три тысячи жителей Байкаловской волости сражались на полях Гражданской войны с обеих сторон.

Центр Байкаловского района 
12 ноября 1923 года село стало центром Байкаловского района в составе Ирбитского округа Уральской области.

В 1920-х годах были созданы первые коммуны и товарищества: «Путеводная звезда», «Федерация», «Республика», «Победа».

В 1929 году была предпринята попытка организовать крупнейшую в Зауралье коммуну-колхоз «Гигант» в составе Байкаловского, Еланского и Знаменского районов с центром в селе Краснополянском. Территория коммуны в 2 750 км2 объединила 10 000 мелких хозяйств с населением около 60 000 человек. В 1930 году в здании бывшей церкви прошёл съезд коммуны-колхоза «Гигант». Вот как писала об этом событии районная газета:Огромное здание церкви со сломанными крестами выглядит нарядной молодухой. Вся в кумачовом наряде, она украшена многосаженными красными флагами. <…> На месте алтаря — сцена. На белом полотне — силуэт ЛенинаВесной 1930 года коммуна-колхоз «Гигант» распался на 150 небольших колхозов.

После закрытия Покровского храма в его здании разместился клуб, а затем дом пионеров со спортивным залом, библиотекой и почтой.

В 1931—1934 годах были созданы машинно-тракторные станции в Краснополянском, Ляпуновском и Байкаловском.

В 1930-е годы хирург байкаловской больницы Д. И. Мальгин одним из первых в России организовал пункт переливания крови на селе. По его инициативе в Байкалове были устроены водопровод и водонапорная башня, больница была увеличена, были обустроены клиническая лаборатория и рентген-кабинет, в отдаленных деревнях — фельдшерские пункты, в полевых бригадах — медицинские посты. В 1936 году байкаловская больница была признана лучшей в Свердловской области. В 1964 году байкаловцы назвали главную улицу села в честь Мальгина. В 2019 году на этой улице был открыт сквер имени Мальгина с его бюстом.

Великая Отечественная война 

Во время Второй мировой войны 7 тысяч жителей Байкаловского района сражались на фронте. 2485 из них погибли или пропали без вести. Жители села трудились в тылу, заготавливали хлеб. С лета 1941 года в школе были организованы ученические фронтовые отряды. Дети и подростки пропалывали посевы, вязали и возили снопы, копали картофель и помогали взрослым заготавливать овощи на зиму, заготавливали дрова для школы и больницы. Отряд стал победителем во Всесоюзном соревновании школ на уборке военного урожая и награждался Почётными грамотами Министерства просвещения РСФСР и ЦК ВКП(б), трое участников отряда были награждены медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». На главной площади села стоит памятник землякам, павшим в боях за Родину, и труженикам тыла.

Вторая половина XX века 
5 марта 1950 года Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, избиравшийся депутатом Верховного Совета СССР от Ирбита и Ирбитского района, провёл встречу с избирателями села Байкалова в доме культуры.

В мае 1966 года в Байкалове была создана машинно-мелиоративная станция, которая стала самостоятельной организацией взамен дочернего участка Ирбитской ММС.

В 1970 -— 1980-х годах в районе были построены животноводческие корпуса, машинные мастерские, зерносушильные комплексы. В селе работали маслодельный и комбикормовый заводы, райпромкомбинат, хлебокомбинат, строительные, коммуникационные и складские предприятия. Маслодельный завод выпускал животное масло, цельномолочную продукцию, казеин, заменитель цельного молока. В состав хлебокомбината входили хлебозавод, коптильный цех и цех безалкогольных напитков. Здесь выпускали хлебобулочные изделия, карамель, копчёную рыбу. Лесная и деревообрабатывающая промышленность были представлены райпромкомбинатом, государственным лесхозом, межколхозно-совхозным лесхозом. Предприятия занимались заготовкой и вывозкой древесины, производством пиломатериалов, ящичной тары, поддонов, штукатурной драни, товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода. Основную часть своей продукции предприятия поставляли организациям и населению Байкаловского района, часть продукции вывозилась за пределы района, в города Свердловск, Камышлов, Тюмень. Отрасль мукомольно-крупяной и комбикормовой продукции представлял межхозяйственный комбикормовый завод.

Работал аэропорт местных воздушных линий, который связывал Байкалово с аэропортом Уктус Свердловска, аэропортами Ирбита и Туринской Слободы.

С 1972 года до 1991 года Байкалово имело статус рабочего посёлка.

Современность 
В 2006 году село стало центром Байкаловского сельского поселения, образованного слиянием Байкаловской, Ляпуновской, Липовской, Пелевинской, Комлевской, Шаламовской сельских администраций.

В селе работают сельскохозяйственные, промышленные и строительные предприятия, которые занимаются разведением зерновых культур и крупного рогатого скота, лесозаготовками, строительством.

Население 

В 1683 году насчитывалось 48 крестьянских дворов. В 1873 году село увеличилось до 170 дворов.

Социальная сфера 
В селе работают краеведческий музей, дом культуры, кинотеатр «Горизонт» на 240 мест, районная библиотека, детская районная библиотека, центр внешкольной работы, центр реабилитации молодёжи, детско-юношеский центр, стадион, лыжная база.

Краеведческий музей 

Байкаловский районный краеведческий музей располагается в особняке купца Д. А. Бахарева, главном доме усадебного комплекса, который является ярким представителем кирпичного стиля конца XIX века. Здание построено в 1896 году. Является объектом культурного наследия областного значения.

В музее работают следующие экспозиции:

 «Природа Байкаловского района»,
 «Быт байкаловских крестьян»,
 «Байкалово и Великая Отечественная война»,
 зал временных экспозиций, где проходят выставки поделок к Рождеству и Пасхе, выставки ремёсел, выставки детского творчества, «Пройдём по деревеньке» и другие тематические выставки

Музей был открыт в 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основу материалов составили воспоминания, фотографии участников Великой Отечественной войны, материалы о тружениках тыла и фронтовых отрядах. Также были собраны экспонаты крестьянского быта. Музей располагался на втором этаже дома пионеров (Покровская церковь). В 1994 году музей переехал в здание районной администрации. В 1998 году музей стал муниципальным и переехал в старинное здание, дом купца Д. А. Бахарева.

Религия 

Байкалово — центр Байкаловского благочиния Алапаевской епархии Екатеринбургской митрополии Русской православной церкви.

Первая церковь, освящённая во имя святого пророка Илии, была построена в XVII веке и была деревянной. Церковь сгорела при пожаре. Вторая деревянная церковь была построена на этом же месте, но в 1790 году она была перенесена на кладбище, где служила до 1845 года, когда по указу Пермской консистории была за ветхостью запечатана и простояла так до 1860 года. В 1860 году она была отдана в Москвинский приход Камышловского уезда.
В 1779 году был заложен каменный трёхпрестольный храм, левый придел которого был освящён в честь Рождества Христова 24 июня 1787 года. Главный храм был освящён в честь Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября 1800 года. Правый придел был освящён во имя пророка Илии в 1858 году. Придел в колокольне был освящён в честь Иоанна Крестителя по причине особого почитания этого святого в селе и по благословению епископа Тобольского и Сибирского Варлаама: да издревле де во оной слободе празднуется Рождеству святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна, чего де ради и желают прихожане построить во оное наименование в каменной колокольне придел В 1882 году придел под колокольней был упразднён, а левый придел был заново освящён в честь Рождества Иоанна Крестителя.

Каждый год, с начала XIX века в дни престольных праздников проходили ярмарки: десятидневная на Покров, недельная на Рождество Иоанна Крестителя и трёхдневная на Богоявление.

Священники храма заботились о просвещении в деревнях прихода преподавали в церковно-приходских школах.

В 1930 году храм был закрыт, колокольня и купол уничтожены. В советское время в здании размещались дом культуры и дом пионеров. В селе и во всём районе не осталось храмов, верующие байкаловцы ездили в ближайшие церкви в соседних городах: Троицкий храм в Ирбите и Петропавловский храм в Талице.

Возрождение байкаловского прихода началось в 1989 году, когда группа верующих подала заявление в Байкаловский райсовет с просьбой выделить им помещение или вернуть старое церковное здание. В 1991 году райсовет принял решение освободить основное здание церкви и передать его верующим, был зарегистрирован приход, а в 1993 году распоряжением главы сельского поселения здание было возвращено Русской православной церкви.

 Храм в 1993 году 
 Ильинский придел после возрождения 
 Ильинский придел, современный вид 

Сейчас в храме проводятся богослужения. С 1999 года работает церковно-приходская школа. С 2005 года снова проводится Покровская ярмарка. Здание храма восстанавливается. По сохранившимся чертежам XIX века восстановлены иконостас и престол в Ильинском приделе. В Покровском и Ильинском приделах сохранились фрагменты росписей.

В 2003 году на въезде в село был установлен поклонный крест в память о пребывании на этом месте Почаевской иконы Богоматери в июне 2001 года. Существует традиция каждый год в день Святой Троицы совершать крестный ход из Покровского храма к этому кресту и молиться о благополучии села.

Образование 

В Байкалове работают две средних общеобразовательных школы, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат и Байкаловское профессиональное училище.

Дополнительное образование представлено Байкаловской детской школой искусств, Байкаловским районным центром внешкольной работы и Байкаловским детско-юношеским центром.

Действует пять детских садов.

История байкаловской школы

Байкаловская школа была открыта Пермской палатой государственных имуществ в 1838 году как начальное народное училище для мальчиков. В 1870 году оно было передано в ведение земства. В 1868 году также было открыто начальное народное училище для девочек, которое было передано в ведение земства в 1875 году.

В 1901 году мужское и женское училища объединили в новом здании в центре села. Школа существовала на средства попечительского совета, который возглавил купец Д. А. Бахарев.

В 1920—1921 годах школа была преобразована в начальную школу первой ступени. В 1934-35 годах введено 7-летнее обучение, в 1937 году введён восьмой класс, в 1939 году осуществлён первый выпуск 10-го класса. В 1940 году школа переведена в новое здание, в старом расположилась школа-интернат. В 1988 году было построено современное здание школы.

В 2022 году в селе была открыта вторая школа в специально построенном здании.

Здравоохранение 
В Байкалове работает центральная районная больница со стационаром на 83 койки, поликлиникой на 368 посещений и 9 фельдшерско-акушерскими пунктами.

Есть станция скорой помощи, санитарно-эпидемиологическая станция и аптеки.

История байкаловской больницы

В 1912 году в Байкалово был направлен фельдшер для оказания неотложной помощи населению. В 1913—1922 годах была построена больница.

С 1924 по 1937 годы в больнице работал хирург Д. И. Мальгин, который в 1930-х годах одним из первых в России устроил пункт переливания крови в селе. Благодаря ему в Байкалове появились водопровод, водонапорная башня, рентген и клиническая лаборатория. В деревнях были открыты фельдшерские пункты.

В 1986 году было построено современное здание больницы.

Экономика 
Население района, в основном, занято в сельском хозяйстве. В районе 8 действующих сельскохозяйственных предприятий, выращивающих зерновые культуры и крупный рогатый скот.

Промышленность и строительство представлены несколькими средними предприятиями, их профиль: строительство дорог, лесопереработка, строительство жилья и объектов инфраструктуры, переработка сельскохозяйственной продукции.

Пищевую промышленность представляют потребительское общество «Пищекомбинат» и филиал Ирбитского молочного завода.

Работают предприятия сферы услуг: кафе, закусочная и несколько десятков магазинов.

Транспорт 
Автомобильный транспорт представлен сетью автомобильных дорог регионального значения:

 автомобильная дорога 65К-2820000 соединяет село Байкалово и город Ирбит, в противоположном направлении она следует до села Горбуновского;
 автомобильная дорога 65К-050600 соединяет село Байкалово и село Туринская Слобода, далее следует до города Туринска.

Автомобильные дороги местного значения связывают село с окрестными деревнями. Есть автостанция, с которой осуществляются рейсы в Екатеринбург, Талицу, Ирбит, Тюмень, Туринскую Слободу и другие города и сёла..

Известные уроженцы 
 Вздорнов Герольд Иванович (род. 1936) — искусствовед, специалист в области древнерусского искусства и культуры. Доктор искусствоведения, член-корреспондент Российской Академии наук, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РФ.
 Найш Валентин Евстигнеевич (1935—2003) — учёный, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Скоморохов Михаил Юрьевич (род. 1949) — режиссёр, народный артист России.

Примечания

Ссылки 
 Администрация муниципального образования 
 Байкаловское сельское поселение 
 Информационный портал Байкалово и Байкаловского района 

 
Населённые пункты на Елинке (притоке Иленьки)
Населённые пункты на Иленьке (притоке Иленки)
Населённые пункты на Липовке (притоке Елинки)
Населённые пункты на Сарабайке